Niektóre kościoły pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny:

W Polsce
 Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim
 Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej
 Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku Podlaskim
 Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Brzezinkach
 Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie
 Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Ciechanowie
 Kościół i klasztor bernardynów w Kole
 Kościół św. Wincentego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie
 Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Libuszy
 Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubinie
 Bazylika katedralna Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu
 Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Starej Błotnicy
 Sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu
 Bazylika katedralna Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie
 Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tulcach
 Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie
 Bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy
 Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Złotoryi
 Konkatedra Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

Na świecie
 Klasztor w Ardenicy
 Sobór Narodzenia Matki Bożej w Baku
 Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Borysowie
 Konkatedra Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Juneau
 Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Homlu
 Katedra grecko-prawosławna Narodzenia Matki Bożej w Londynie
 Katedra w Mediolanie
 Sobór Narodzenia Matki Bożej w Sarajewie
 Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wenecji

Inne kościoły Matki Bożej i Najświętszej Marii Panny 

!